Chanton peut désigner :
 Éric Chanton  (1963-1990) est un coureur cycliste français ;
 Jean Chanton, dit Bastos (1908-?), résistant français.